Bari har flere betydninger:

 Bari en af de største byer i den sydlige del af Italien, hovedstad i regionen Apulien
 Bari (Somalia) en officiel territorial enhed i det nordlige Somalia, hvor hovedbyen er Boosaaso
 Bari Sardo en by og en kommune i provinsen Nuoro i regionen Sardinien i Italien
 Bari (provins) - italienske provins på halvøen Apulien